Kayen kan syfta på följande platser:

Franska Guyana 

 Cayenne, huvudstaden, Franska Guyana, Guyane,

Indonesien 

 Desa Kayen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,20, long 111,14), 
 Desa Kayen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,77), 
 Desa Kayen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 110,99), 
 Desa Kayen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,84, long 111,75), 

Robotskapade Franska Guyanaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar